Langevåg är en tätort i Bømlo kommun i Hordaland, Norge. Tätorten hade 5 042 invånare 1 januari 2005.  Langevåg har färjeförbindelse till Buavåg i Sveio. Riksvei 541 går igenom bygden.

Orter i Hordaland fylke
Bømlo kommun